Muir House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Muir House (Jessamine County, Kentucky), ID-Nr. 80004721
 Muir House (Shelby County, Kentucky), ID-Nr. 88002899
 Muir House (Utah), ID-Nr. 08000060

Siehe auch:
 Muir